Lee kan syfta på:

 Lee jeans – amerikanskt jeansmärke sedan 1889
 Lee Kings – svensk popgrupp bildad 1964
 M3 Lee – amerikansk stridsvagnskonstruktion från andra världskriget
 Washington and Lee University – amerikansk högskola uppkallad efter Robert E. Lee
 Lee (namn) – ett för- och efternamn i engelskspråkiga länder, och familjenamn i Korea
 Lee – alternativ stavning av kinesiska namnet Li, se Li (namn)

Geografi

Frankrike 

 Lée, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques,

Irland 

 Lee (flod) – en flod

Storbritannien 

 The Lee, England, Buckinghamshire, 
 Lee, Berrynarbor – en ort i Berrynarbor, North Devon, Devon, England
 Lea (flod) – en flod
 Lee, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Lee, Ilfracombe – en ort i Ilfracombe, North Devon, Devon, England
 Lee, London – en ort i Lewisham, Storlondon, England
 Lee, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Lee, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Lee, Skottland – en ort i Argyll and Bute, Skottland

USA 

 Lee (ort i USA, Florida), Madison County, 
 Lee (ort i USA, Illinois), Lee County, 
 Lee, Massachusetts  Berkshire County, 
 Lee (ort i USA, Maine), Penobscot County, 
 Lee, New Hampshire  ort, Strafford County,

Se även
 Lee County

Se även
 Mount Lee, Antarktis

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar